Regard peut faire référence à différentes notions.

Perception 
 Le regard (vision), mouvement ou direction des yeux vers un objet.
 Au sens figuré, le regard (sciences sociales) est la conscience et la perception qu'un individu (ou un groupe) a d'autres individus, d'autres groupes ou de lui-même.
 Le terme regard prend aussi d'autres sens en art et en religion.

Technique 
 Regard, dispositif maçonné permettant d'inspecter une canalisation.

Patronyme 

 Frédéric Regard, professeur français de littérature anglaise ;
 Regard, nom de scène de Dardan Aliu, disc jockey kosovar.

Titres d’œuvres 

 
 Regards, journal belge créé en 1965 par le Centre communautaire laïc juif,
 Regard, revue d'art fondée en 1981 par l'artiste peintre Marie Morel.
 Regards, journal français créé en 1932  sous l'égide du Parti communiste français,

Odonyme 

 Rue du Regard, à Paris

Voir aussi 

Patronyme français